Municipio de Mound puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mound (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Mound (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de Mound (condado de McDonough, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.
 Municipio de Mound (condado de Warren, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Mound (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Mound (condado de Miami, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Mound (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Mound (condado de Rock, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Rock.
 Municipio de Mound (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.